Plusieurs églises sont dédiées à Saint Guillaume :
 Église Saint-Guillaume de Philadelphie (États-Unis).
 Église Saint-Guillaume de Strasbourg (France).
 Église Saint-Guillaume de Saint-Gonlay (France).
 Église Saint-Guillaume de Road Town (Îles Vierges britanniques).